Эвелин Видмер-Шлумпф (; род. 16 марта 1956, Фельсберг, кантон Граубюнден, Швейцария) — швейцарский политик, представляющая Консервативную демократическую партию.

Биография 
Закончила в 1981 году Цюрихский университет. В 1985 была избрана в окружной суд Трина и была его председателем в 1991—1997. 12 декабря 2007 на выборах в Федеральный совет Швейцарии одержала во втором туре победу над лидером Швейцарской народной партии Кристофом Блохером, получив портфель главы федерального департамента юстиции и полиции. В сентябре—ноябре 2008 года одновременно исполняла обязанности главы департамента финансов, вместо заболевшего Ханса-Рудольфа Мерца. Была президентом Швейцарии в 2012 году.

В 2015 году приняла решение более не избираться в Федеральный Совет страны.

Семья 
Эвелин Видмер-Шлумпф — дочь бывшего президента Швейцарии Леона Шлумпфа.

Ссылки 
 Эвелин Видмер-Шлумпф на сайте Федерального совета Швейцарии 
 Профиль на сайте парламента Швейцарии  
 Биография в «Историческом словаре Швейцарии»  
 Биография на www.munzinger.de  
 Эвелин Видмер-Шлумпф покидает Федеральный совет, NashaGazeta.ch, 28.10.2015

Примечания 

Политики Швейцарии
Президенты Швейцарии
Министры юстиции Швейцарии
Министры финансов Швейцарии
Выпускники Цюрихского университета
Женщины-президенты
Женщины-политики Швейцарии
Президенты, вступившие в должность в 2012 году
Правители Европы XXI века
Политики XXI века
Правители XXI века